Museum of Flight ist der Name mehrerer Museen
 Canadian Museum of Flight, in Langley, British Columbia, Kanada
 National Museum of Flight, in East Lothian, Schottland
 Southern Museum of Flight, in Birmingham, Alabama
 Western Museum of Flight, in Torrance, Kalifornien
 The Museum of Flight, in Seattle, Washington